Флаг Ли́вен — официальный символ муниципального образования «город Ливны» Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 мая 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1908.

Флаг составлен на основании герба города Ливны по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг города Ливны представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и воспроизводящее посередине композицию герба города: трёх красных летящих перепёлок с белыми клювами, глазами и лапами».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба города, за основу которого взят исторический герб города Ливны Орловского наместничества, Высочайше утверждённый а, подлинное описание которого гласит:

В верхней части щита герб Орловский. В нижней — три летящия перепёлки, в золотом поле, которыми сия страна отменно изобилует.

Особый геральдический приём — повторение несколько раз одной и той же фигуры — показывает множественность и на флаге Ливен имеет несколько значений:

— исторически сложившееся разнообразие флоры и фауны;

— долгую и красивую историю города. Ливны известны с XII века и всегда находились в центре исторических событий;

— жителей города, которые во всех сложных ситуациях демонстрировали свои лучшие качества: мужество, верность, трудолюбие, доброжелательность.

Примечания 

Флаг